Even de Paros el Jove (en llatí Evenus, en grec Εὐηνός) va ser un poeta gnòmic grec. És esmentat per Eratòstenes i per Plató. El primer deia que era notable i el segon diu que era un sofista, filòsof i poeta. i que feia classes cobrant 5 mines per cada una. Màxim de Tir diu que fou l'instructor de Sòcrates en poesia. No obstant Sòcrates no el va mencionar mai entre els mestres sofistes, tot i que tenia un bon nombre d'alumnes. També és esmentat a lÈtica a Nicòmac d'Aristòtil. Eusebi de Cesarea el situa vers el 460 aC. Probablement va ser l'autor dels sis primers epigrames que sota el nom d'Even apareixen a lAntologia palatina, però no dels restants (un dels sis és fins i tot dubtós) que podrien ser d'Even d'Ascaló, Even d'Atenes, o Even de Sicília.

Una famosa dita atribuïda a Even el Jove és:

Referències

Bibliografia 
 Michael Gagarin i Paul Woodruff: Early Greek Political Thought from Homer to the Sophists,Cambridge University Press, 1995, , pàg 257-256.
 Nails, Deborah: The People of Plato

Sofistes
Epigramatistes de l'Antologia grega
Persones de Paros de l'antiguitat
Poetes de l'antiga Grècia